Михаил Шилкин:
 Шилкин, Михаил Кузьмич (1923—1945) — Герой Советского Союза (1945).
 Шилкин, Михаил Николаевич (1900—1962) — финский скульптор и художник по керамике.
 Шилкин, Михаил Сергеевич (1905—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.